Aardrijkskunde
Rutten, plaats in de Belgische provincie Limburg
Rutten, plaats in de Nederlandse provincie Flevoland

Bouwwerk
Grafkapel Rutten, grafkapel in de Belgische provincie Limburg
Torenburcht van Rutten, donjon in de Belgische provincie Limburg

Sport
Rutten Komt Op, Nederlandse amateurvoetbalvereniging
Union FC Rutten, Belgische voetbalclub

Personen met de achternaam Rutten

Zie ook 
Rutte (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam